1944 — четвёртый студийный альбом украинской певицы Джамалы. Первый релиз альбома состоялся 10 июня 2016 года в Европе лейблом «Universal Music Group», а релиз в США состоялся 10 июля того же года лейблом «Republic Records». В альбом вошли песни с альбомов All or Nothing и Подих, а также с мини-альбома Thank You. Песня «1944», с которой Джамала победила на конкурсе «Евровидение», была выпущена в качестве сингла в поддержку альбома.

Список композиций

История релиза

Мини-альбом 

1944 — второй мини-альбом украинской певицы Джамалы, выпущенный 7 мая 2016 года специально для аудитории песенного конкурса «Евровидение 2016». Альбом содержит в себе одноимённую песню, с которой Джамала одержала победу на конкурсе 2016 года, а также песни с предыдущих альбомов певицы. Мини-альбом имеет электронное звучание, и раскрывает темы одиночества, любви и надежды на лучшее будущее.

Список композиций

Примечания 

Альбомы электронной музыки
Альбомы на английском языке
Альбомы Джамалы
Альбомы Украины